6 trio's voor fluit, altviool en cello (Devienne), compositie van François Devienne
Trio voor fluit, altviool en cello (Johann Christian Bach), toegeschreven aan Johann Christian Bach (W YB47)
Trio voor fluit, altviool en cello (Croubelis), compositie van Simoni Dall Croubelis
Trio voor fluit, altviool en cello (Roussel), compositie van Albert Roussel